2 miejscowości w Polsce:
 Przemkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia
 Przemkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko